Albert von Ettingshausen – fisico tedesco
 Andreas von Ettingshausen – fisico e matematico tedesco
 Colin von Ettingshausen – ex vogatore tedesco
 Constantin von Ettingshausen – geologo e botanico austriaco